L'église Notre-Dame du Ham peut désigner :

 L'église Notre-Dame du Ham, en Mayenne ;
 L'église Saint-Pierre du Ham, également appelée Notre-Dame, dans la Manche.